

Чайкино — хутір, Альшеєвський район, Башкортостан
 Чайкино — присілок, Погарський район, Брянська область
 Чайкино — село, Шелаболіхинський район, Алтайський край

Див. також 
 Чайкине